Il doppio  del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Alisa Klejbanova e Ekaterina Makarova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Iveta Benešová e Anabel Medina Garrigues hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Lucie Hradecká e Renata Voráčová.

Teste di serie 

 Iveta Benešová /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)
 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (finale)

 Ol'ga Savčuk /  Riza Zalameda (primo turno) 
 Melinda Czink /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2010